Fruit – motore scacchistico
 Fruit – album degli Asteroids Galaxy Tour del 2009
 Fruit – termine dello slang LGBT